Uz, segundo a tradição bíblica, é a terra de Jó. 

Uz também é o nome do primeiro filho de Arã e neto de Sem, bem como o nome de um dos sobrinhos de Abraão.

As duas localizações mais prováveis para a Terra de Uz estão na Arábia, a leste de Petra (hoje, noroeste da Arábia Saudita) ou mais provavelmente em Basã, a leste do mar da Galileia e ao sul de Damasco (hoje, oeste da Jordânia, ou sul da Síria).

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Referências
Enciclopédia do iLúmina, programa de estudo bíblico 
Uz e Arã: filhos de Disã ICr.1.42

Bibliografia
 Winckler, Hugo; Geschichte Israels (Berlin, 1895)
 Meyer, Eduard; Die Israeliten und ihre Nachbarstämme (Halle, 1906)
 Haupt, Paul; Studien ... Welthausen gewidmet (Giessen, 1914)

Personagens do Antigo Testamento
Personagens bíblicos
Lugares bíblicos